«Колин» () — американский фильм ужасов режиссёра Марка Прайса. Фильм получил награды нескольких хоррор-фестивалей и был показан в Каннах.

На роли зомби актеры набирались через Facebook и Myspace. Фильм был выпущен на DVD в октябре 2010 года.

Сюжет 
Эпидемия, превращающая заболевших в зомби, охватывает Великобританию. Главный герой фильма — Колин, заболевший от укуса зомби. Полтора часа зритель смотрит на мир его глазами.

Колин скитается по улицам и встречается со своей живой сестрой Линдой и её друзьями. Она узнает брата и просит друзей не убивать его. В начавшейся потасовке Колин кусает сестру за руку.

Вечером Колина ловят, Линда показывает брату старые фотографии, надеясь пробудить в нём остатки человечности, но все без толку. Колина перевозят в его же дом и запирают в гостиной, наблюдая за ним через окно. Колин убегает. На улице он сталкивается с группой людей, убивающих зомби и забивающих насмерть своих соратников, укушенных в драке.

Колин приходит к дому Лауры, своей девушки. В этот момент события фильма возвращаются в недалекое прошлое, где Колин находит Лауру, умирающую в этот момент. После этого Колин, ещё здоровый, направляется в дом своего друга Дэмиена, который, оказавшись зомби, заражает Колина в начале фильма.

В ролях 
 Аластер Киртон — Колин
 Дэйзи Эйткенс — Линда
 Доминик Бёрджесс — Потс
 Тат Уолли — парень
 Лиэнн Пэммен — Лаура
 Кейт Олдермен — фальшивая Лаура
 Джастин Митчелл-Дэйви — парень с рогаткой
 Керри Оуэн — мать Колина
 Ли Крокомб — Дэмиен
 Хелена Мартин — жена Потса

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 48 % на основе 27 рецензий со средним баллом 4,6 из 10.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
Рецензии
 
 
 
 
 

Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы о зомби
Фильмы на английском языке
Фильмы ужасов 2008 года